Такмичење у трци на 110 метара са препонеу у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици 1962. одржано је 12., 13. и 14. септембра у Београду на стадиону ЈНА.

Титулу освојену у Стокхолму 1958, није бранио Мартин Лауер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 13 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала по три првопласирана из сваке групе (КВ). Биле су четири групе.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Пласман !! Група !! Атлетичар !! Земља !! Резултат !! Белешке
|-style="background:#cfc;" 
| 1. || 3 || align="left" | Анатолиј Михајлов || align=left | СССР || 14,0в || КВ
|- style="background:#cfc;" 
| 2. || 4 || align="left" |  Мишел Шардел  || align=left |  Француска || 14,0в || КВ|- style="background:#cfc;" 
| 3. || 4 || align="left" | Laurie Taitt || align=left |  Уједињено Краљевство || 14,0в ||  КВ|-style="background:#cfc;" 
| 4. || 4 || align="left" |  Ђовани Корнача || align=left |  Италија || 14,0в || КВ|-style="background:#cfc;"
| 5. || 1 || align="left" | Николај Березуцки || align=left |  СССР || 14,2в || КВ|-style="background:#cfc;" 
| 6. || 1 || align="left" |  Валентин Чистјаков || align=left |  СССР || 14,2в || КВ|-style="background:#cfc;"
| 7. || 3 || align="left" | Георгиос Марселос || align=left |  Грчка || 14,2в || КВ|-style="background:#cfc;"
| 8. || 1 || align="left" | Ђотђо Маца || align=left |  Италија || 14,3в || КВ|-style="background:#cfc;"
| 9. || 1 || align="left" | Клаус Ниске || align=left |  Немачка || 14,3в || КВ|- style="background:#cfc;" 
| 10. || 2 || align="left" | Станко Лоргер || align=left |  Југославија || 14,3в || КВ|- style="background:#cfc;" 
| 11. || 2 || align="left" | Роберт Бирел || align=left |   Уједињено Краљевство || 14,4в || КВ|-
| 12. || 4 || align="left" | Едвард Бугала || align=left |   Пољска || 14,4в ||
|- style="background:#cfc;"  
| 13. || 3 || align="left" | Wilfried Geeroms || align=left |  Белгија || 14,5в || КВ|-
| 14. || 1 || align="left" | Иван Черни || align=left |  Чехословачка || 14,6в || 
|-
| 15. || 4 || align="left" | Милад Петрушић || align=left |  Југославија || 14,6в ||
|-
| 16. || 4 || align="left" | Херберт Штурмер || align=left |  Немачка || 14,6в ||
|- style="background:#cfc;" 
| 17. || 2 || align="left" | Klaus Schiess || align=left |  Швајцарска || 14,7в || КВ|-  
| 18. || 4 || align="left" | Jiří Černošek || align=left |  Чехословачка || 14,7в ||
|-  
| 19. || 2 || align="left" | Ханс-Вернер Регенбрехт || align=left |  Немачка || 15,2в ||
|-  
| 20. || 2 || align="left" | Емилио Кампра || align=left |  Шпанија || 15,4в ||
|-  
|  || 2 || align="left" | Нерео Свара || align=left |  Италија ||  ||
|- 
|  || 2 || align="left" | Марсел Дуриез || align=left |  Француска ||  ||
|-  
|  || 4 || align="left" | Четин Шахинер || align=left |  Турска ||  ||
|}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала по три првопласирана из сваке групе (КВ'''). Биле су две групе.

Финале

Види још 
 Победници европских првенстава у атлетици на отвореном — 110 метара препоне за мушкарце
 Победници европских првенстава у атлетици на отвореном — 100 метара препоне за жене
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — 110 метара препоне за мушкарце
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — 100 метара препоне за жене
 Развој рекорда европских првенства на 110 метара препоне на отвореном за мушкарце
 Развој рекорда европских првенства на 100 метара препоне на отвореном за жене
 Развој европског рекорда на 110 метара препоне за мушкарце на отвореном
 Развој европског рекорда на 100 метара препоне за жене на отвореном 
 Развој светског рекорда на 110 метара препоне за мушкарце на отвореном
 Развој светског рекорда на 100 метара препоне за жене на отвореном

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1962.
Трка на 110 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном